

Homonymes
 La francisque est le nom traditionnel de la hache de jet des Germains occidentaux, que popularisèrent les Francs.
 La Francisque de Vichy est une décoration du régime de Vichy et symbole personnel de Philippe Pétain, également utilisé comme emblème officieux du régime.

Patronymes
  est un prénom
 François Moylin, dit Francisque est un acteur qui dirigea l'Opéra-Comique au .
 Antoine Francisque est un luthiste français (c. 1575 - 1605).

Pseudonymes
 (pseudonyme de Jacques, Antoine, François Hutin), 1796-1842, acteur. Son frère, acteur aussi, se fit appeler Francisque le jeune (1808-1871).